Die Corgoň liga 2008/09 war die 16. Spielzeit der höchsten slowakischen Spielklasse der Männer im Fußball. Die Saison begann am 19. Juli 2008 und endete am 30. Mai 2009. Das Eröffnungsspiel trugen der Meister der Saison 2007/08 FC Artmedia Petržalka und der Aufsteiger 1. FC Tatran Prešov aus. Meister wurde zum fünften Mal ŠK Slovan Bratislava. Der Verein sicherte sich die Meisterschaft bereits am 29. Spieltag gegen den FC Nitra.

Modus 
Die zwölf Teams spielten dreimal gegeneinander. Jede Mannschaft absolvierte 33 Spiele. DAC Dunajská Streda fusionierte mit FC Senec und übernahm dessen Ligaplatz. Der Tabellenletzte stieg direkt ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Fortuna Liga auf natipuj.eu/sk

Einzelnachweise 

2008 09
Fußballsaison 2008/09